Kruh ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Kruh (Okres Semily), Gemeinde im Okres Semily
 Kruh (Doksy) (deutsch Kroh), Ortsteil von Doksy im Okres Česká Lípa
 Kruh (Holubice), Ansiedlung von Holubice im Okres Vyškov 

und steht für

 Kruh (Einheit), ein historisches Volumenmaß in Nigeria